

Краснознаменське — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Краснознаменське — селище, Славський район, Калінінградська область
 Краснознаменське — село, Мішкинський район, Курганська область